Kanton Olmedo bezeichnet:

 Kanton Olmedo (Loja), Kanton in der Provinz Loja, Ecuador
 Kanton Olmedo (Manabí), Kanton in der Provinz Manabí, Ecuador